— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1600—1871), в провинции Оми региона Тосандо на острове Хонсю (современная префектура Сига).

Краткая история 

Административный центр княжества: замок Хиконэ (современный город Хиконэ, префектура Сига).

Доход хана:

 1600—1871 годы — 180 000 -> 150 000 -> 200 000 -> 250 000 -> 300 000 -> 200 000 коку риса

Княжество было создано в 1600 году после битвы при Сэкигахара. Хиконэ-хан управлялся родом Ии, который относился фудай-даймё и имел статус правителя провинции (国主).

Первоначально доменом в провинции Оми владел Исида Мицунари, который избрал своей резиденцией замок Саваяма. После победы в битве при Сэкигахара Токугава Иэясу передал Саваяма-хан во владение своему преданному вассалу Ии Наомасе (1561—1602), который занял и разрушил замок Саваяма. В 1603—1622 годах был построен замок Хиконэ, который стал столицей одноименного княжества. Первоначальный рейтинг Хиконэ-хана был 180 000 коку риса.

Хиконэ-хан был ликвидирован в июле 1871 года.

Правители княжества 

 Род Ии, 1600—1871 фудай-даймё

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии